Termenul „Taylor” se poate referi la:

Denumiri geografice

Australia 
Electoral district of Taylor, district electoral 
Taylor, Australian Capital Territory, suburbie

Canada 
Taylor, British Columbia

SUA 

 Taylor, Arizona
 Taylor, Arkansas
 Taylor, Indiana
 Taylor, Maryland
 Taylor, Michigan
 Taylor, Mississippi
 Taylor, Missouri
 Taylor, Nebraska
 Taylor, Pennsylvania
 Taylor, Texas
 Taylor, Wisconsin
 Taylor, Wyoming
 Comitatul Taylor
</div>

Vezi și 
 Nume de persoane

Toponime
Nume de familie ocupaționale